Катастрофа на канатной дороге в Кавалезе:
 Катастрофа на канатной дороге в Кавалезе (1976) — наиболее тяжкая авария в истории канатной дороги, 43 погибших.
 Катастрофа на канатной дороге в Кавалезе (1998) — 20 погибших.